Марко Черемшина (настоящее имя Иван Юрьевич Семанюк) (13 июня 1874, Кобаки — 25 апреля 1927, Снятин) — украинский писатель и общественный деятель, драматург, адвокат, доктор права.

Биография 
Родился в с. Кобаки Косовского уезда, Галиция, на то время бывшей части Австро-Венгерской империи.

Окончил Венский университет (1906) и работал адвокатским помощником в Делятине, а с 1912 адвокатом в Снятине, где активно занимался общественно-политической, литературной и культурно-просветительской работой.

Литературная деятельность 
Учась в Коломыйской гимназии, юноша заинтересовался тогдашней жизнью в Галиции и на Буковине, выписывал почти все тогдашние журналы. На это время приходятся и его первые литературные опыты, которые он подписывает псевдонимами Василий Заренко, Марко Легит. Впоследствии Марко Черемшина написал своё первое произведение — драму «Неистовые» и послал её на конкурс, объявленный львовским журналом «Заря». Хотя драма была оценена рецензентами положительно, она ни в печать, ни на сцену не попала, текст её затерялся, сохранилось только два отрывка чернового автографа. Попытка сил в драматургии не прошла даром для Черемшины: не став драматургом в полном смысле, он стал впоследствии выдающимся мастером психологических новелл, характерной приметой которых является глубокий драматизм.

Первый рассказ «Кормчий» напечатал 1896 в газете «Буковина».

За 1900—1901 годы в львовском «Литературно-научном вестнике» и черновицкой «Буковине» был напечатан ряд рассказов, которые составили первую книгу писателя — «Вехи. Новеллы из гуцульской жизни»: «Святой Николай в закалке», «Разве дарим воду», «Раз мать родила», «Зведениця», «Бельмо» и другие (всего 15). Они посвящены изображению жизни темного и обнищавшего гуцульского крестьянства Австро-Венгрии. Именно эта книга сразу поставила Марко Черемшину на одно из ведущих мест среди украинских новеллистов начала XX века.

После «Зарубин» в творчестве Черемшины наступил длительный перерыв, после которого с 1919 года начали появляться его рассказы, посвященные руинам галицкого села, опустошенного событиями Первой мировой войны: «Село выгибает», «Село страдает», «Чтоб им путь пропал», «Первые стрелы» и другие.

Третий тематический цикл составляют рассказы Черемшины, написанные о жизни крестьянства под гнетом польской власти: «Верховина», «Ласка», «Коляда», «На Купалу на Ивана» и др.

Современная ему критика отмечала высокое мастерство писателя и богатство народного, часто ритмизованного языка. Учитывая общее их крестьянское происхождение, тематику творчества и дружеские личные связи, историки литературы Черемшину, Василия Стефаника и Леся Мартовича часто объединяют под названием «Покутская тройка».

Во Львове отдельным изданием после «Зарубин» вышли сборник рассказов Черемшины: «Избранные произведения» (1929), «Сочинения. Полное издание», т. I—III (1937), «Избранные произведения»(1938). Первое издание в СССР «Село выгибает» со вступительной статьей Николая Зерова вышло в 1925 году. После того избранные произведения Черемшины издавались много раз.

Память 
В Кобаках, в родном доме писателя, создан музей. Есть Литературно-мемориальный музей Марко Черемшины и в Снятине, где ему поставлен бюст.

Кинематограф 
По его рассказу «Слеза» создана мультипликационная лента «Рождественская сказка» (1993, «Укранимафильм»). О нем снят фильм «Марко Черемшина» (1975).

См. также 
 Литературно-мемориальный музей Марка Черемшины

Литература 
 
  Грушевский М. Новости нашей литературы. Иван Семанюк. ЛНВ, IX. Л. 1902;
  Зеров М. Марко Черемшина и галицкая проза. Предисловие к сб. М. Черемшины «Село выгибает». X. 1925;
  Музычка А. Марко Черемшина. «Красный Путь», ч. 6. X. 1927;
 Его же Марко Черемшина. X. 1928:
  Крушельницкий А. О жизни и творчестве Ивана Семанюка — Марка Черемшины. Предисловие к сб. М. Черемшины «Избранные произведения». Л. 1929;
  Гуменюк М., Кравченко Е. Марко Черемшина. 1874—1927. Краткий библиографический указатель. Л. 1955.
 Источники О ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Марко Черемшина (1874—1927 гг. ЛИЛИЯ ШОЛОГОН / / Восток (журнал), 2008.

Персоналии по алфавиту
Выпускники Венского университета
Украинские писатели XX века
Доктора юридических наук
Родившиеся в Косовском районе
Умершие в Коломыйском районе
Писатели Польши